The Pearls bezeichnet:

 The Pearls (Album), Jazzalbum von Ellery Eskelin, Christian Weber und Michael Griener (2019)
 The Pearls (Band), britisches Vokalduo der 1970er-Jahre 
 The Pearls (Jazz-Komposition), Jazztitel von Jelly Roll Morton (1927)